Název Bezděkov má více sídel:
 Bezděkov (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Bezděkov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Bezděkov (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Bezděkov (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Bezděkov (vojenský újezd Boletice) (Pösigl) – bývalá vesnice ve vojenském újezdu Boletice v okrese Český Krumlov

…a částí obcí:
 Bezděkov (Bor) – v městě Bor v okrese Tachov
 Bezděkov (Bouzov) – v obci Bouzov v okrese Olomouc
 Bezděkov (Česká Třebová) – ve městě Česká Třebová
 Bezděkov (Hradiště) – v obci Hradiště v okrese Plzeň-jih
 Bezděkov (Chvalšovice) – osada v obci Dřešín v okrese Strakonice
 Bezděkov (Krásná Hora) – v obci Krásná Hora v okrese Havlíčkův Brod
 Bezděkov (Loket) – v obci Loket v okrese Benešov
 Bezděkov (Lukavec) – v obci Lukavec v okrese Pelhřimov
 Bezděkov (Nadějkov) – v obci Nadějkov v okrese Tábor
 Bezděkov (Nové Město na Moravě) – část Nového Města na Moravě
 Bezděkov (Pavlov) – v obci Pavlov v okrese Jihlava
 Bezděkov (Roudnice nad Labem) – ve městě Roudnice nad Labem v okrese Litoměřice
 Bezděkov (Strakonice) – zaniklá vesnice, nyní část města Strakonice v okrese Strakonice
 Bezděkov (Švihov) – v městě Švihov v okrese Klatovy
 Bezděkov (Toužim) – v městě Toužim v okrese Karlovy Vary
 Bezděkov (Trutnov) – osada v městě Trutnov v okrese Trutnov (katastrální území Bezděkov u Trutnova)
 Bezděkov (Třemešné) – v obci Třemešné v okrese Tachov
 Bezděkov (Velká Bíteš) – v městě Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou
 Bezděkov (Vranov) – v obci Vranov v okrese Benešov
 Bezděkov (Žatec) – v městě Žatec v okrese Louny

Slovo Bezděkov se objevuje také v názvech obcí:
 Bezděkov nad Metují – obec v okrese Náchod
 Bezděkov pod Třemšínem – obec v okrese Příbram
 Dolní Bezděkov – obec v okrese Chrudim
 Horní Bezděkov – obec v okrese Kladno

a částí obcí 
 Bezděkov u Úsova – část města Úsov v okrese Šumperk
 Horní Bezděkov (Bojanov) – část obce Bojanov v okrese Chrudim
 Dolní Bezděkov (Bratronice) – část obce Bratronice v okrese Kladno

Je to také původní název pro Liškov – část obce Čížkov v okrese Plzeň-jih.

a zámek

 Bezděkov – zámek v okrese Klatovy

Externí odkazy